Белогруд — фамилия славянского происхождения. Известные носители:

 Белогруд, Андрей Евгеньевич (1875—1933) — русский и советский архитектор, реставратор.
 Белогруд, Григорий (?—?) — уманский полковник Войска Запорожского, дипломат.